Elvira, női keresztnév

Biológia
 Elvira – a kolibrifélék családjába tartozó madárnem

Földrajz
 Elvira – település Argentínában
 Elvira – a spanyol Granada ibériai-római elődje

Rövidítés
 Elvira – a MÁV internetes menetrendi keresője, az Elektronikus Vasúti Információs Rendszer Adatbázis rövidítése

Zene
 Elvira – 1981 egyik nagy slágere az Oak Ridge Boys előadásában